Список кантри-альбомов № 1 в США в 1993 году (Top Country Albums 1993) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1993 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Лучшим альбомом всего года стал диск Some Gave All кантри-певца Билли Рэй Сайруса, который лидировал 16 недель.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1993 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1993 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1993 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1993 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1993 года
1993 год в музыке США